Щучинский сельсовет

Белоруссия

Гродненская область 

 Щучинский сельсовет Щучинского района

Российская Федерация

Воронежская область 

 Щучинский сельсовет Лискинского района
 Щучинский сельсовет Эртильского района